Peterbilt 386 hybrid — гибридный автомобиль производства фирмы «Петербилт», первый гибрид в классе седельных тягачей.

Производится в американском городе Дентон (штат Техас).

Описание 
Машина была создана на базе уже существующего 386-го «Петербилта» в 2009 году, но, кроме ГСУ, в него были внесены такие изменения, как небольшое усиление рамы, так как вес машины вырос на 3 тонны. Также машина стала на 600 мм длиннее. В устройстве кабины полностью копирует негибридный вариант, кроме 150-мм, которые потребовались для электропривода.

Характеристики 

Так же в базовой комплектации имеются:
 2-х местный климат контроль.
 Ксеноновые фары
 Автономка
 электростеклоподъёмники

Перспективы 
Уже сейчас несколько тысяч таких машин закуплено торговой сетью Walmart. Также они могут быть закуплены и другими эксплуатантами. На сайте компании Кенуорт также анонсирована подобная машина, отличающаяся только кабиной. Сейчас ведётся устранение недостатков, связанных с плохой морозостойкостью аккумуляторов, переключения с дизеля на электропривод, разработка компрессора, способного работать при отключенном дизеле.

Ссылки 
 www.peterbilt.com

Гибридные автомобили
Седельные тягачи
Автомобили Peterbilt
Грузовые автомобили США